La Challenge League Maltesa (también conocida como Bank of Valletta Challenge League debido a razones de patrocinio) es la segunda liga más importante del fútbol de Malta, tras la Premier League de Malta y sobre la Segunda División de Malta. La liga fue fundada en 1909 con el nombre Primera División de Malta.

En la liga toman parte 12 equipos. Los dos primeros clasificados en la misma ascienden a la Premier League de Malta, al igual que los dos últimos clasificados descienden a la Segunda División de Malta.

El 13 de enero de 2011, la Asociación de Fútbol de Malta decidió expandir la liga a 12 equipos a partir de la temporada 2011/12.

En 2020 cambia su nombre a Challenge League Maltesa.

Equipos 2022-23

Palmarés

Títulos por club

Referencias

Enlaces externos 
 Liga en la MFA 
 Liga en maltafootball
 Liga en soccerway

Campeonatos de fútbol entre clubes de Malta
Malta